NGC 4022 (другие обозначения — UGC 6975, MCG 4-28-111, ZWG 127.125, PGC 37729) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волос Вероники. Открыта Джоном Дрейером в 1878 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4022 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4022 в группу также входят NGC 3987, NGC 4000, NGC 4007 и NGC 4018.

Примечания 

 

4022
Волосы Вероники (созвездие)